Села:
 Червоний Лиман — Луганська область, Алчевський район
 Червоний Лиман — Полтавська область, Семенівський район
 Червоний Лиман — Харківська область, Барвінківський район

 Червоний Лиман — колишня назва села Добропасове (Дніпропетровська область, Покровський район)

Див. також 
 Красний Лиман (значення)
 Лиман (значення)
 Лиман Перший
 Лиман Другий